Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Анастасія Павлюченкова і Луціє Шафарова.
Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бабош і Крістіна Младенович з рахунком 6–1, 2–0, ret.

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Western and Southern Open, жінки, парний розряд
жінки, парний розряд